Kubinger ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kubinger (* 1949), österreichischer Psychologe und Statistiker
 Ulrich Josef Kubinger (* 1957), österreichischer Unternehmer und Chemiker